Die Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres wird seit 2004 jährlich veröffentlicht. Sie ersetzte zusammen mit der Nominierungsliste die Auswahlliste, die es bis 2003 gab. Neben den 5 Spielen, die seit 2004 für das Spiel des Jahres nominiert werden, gibt die Jury des Spiel des Jahres noch weitere Spiele des aktuellen und vergangenen Jahres an, die sie ebenfalls für  empfehlenswert hält. Wurden im ersten Jahr noch 18 Spiele aufgelistet, reduzierte man in den folgenden Jahren die Liste immer weiter, so dass sie im Jahr 2016 nur noch 5 Spiele fasste. Am 20. Mai 2012 stellte die Spiel-des-Jahres-Jury ein neues Logo für die Empfehlungslisten zum Spiel des Jahres und zum Kinderspiel des Jahres vor, das bis 2019 jeweils auf den Rückseiten der Spieleschachteln platziert wurde. Seit 2020 gibt es ein verändertes Logo, dass zwischen Spiel, Kinderspiel und Kennerspiel unterscheidet.

Die Spiele der Empfehlungsliste 
Quelle: Webseite von Spiel des Jahres

Einzelnachweise 

Spielepreis
Liste (Spiele)